Zelo — na mitologia grega, filho da oceânide Estige e do titã Palas
Zelos de Sapo — um dos espectros de Hades na série Cavaleiros do Zodíaco, criada por Masami Kurumada
Zelos Wilder — personagem da série de jogos eletrônicos Tales of Symphonia

Veja também
Zelo (desambiguação)

Desambiguação